Andrea Cambiaso (2000-), footballeur italien
Luigi Cambiaso (1895-1975), gymnaste artistique italien
Michel-Angelo Cambiaso (1738-1813), homme politique italien
Les Cambiasi (Cambiaso au singulier en italien) sont une famille d'artistes italiens, des peintres baroques de l'école génoise :
 Giovanni Cambiaso (1495-1579), 
 Luca Cambiaso (1527 – 1585),
 Orazio Cambiasi